NGC 707 é um conjunto de duas galáxias localizadas na constelação de Cetus. Elas são:

NGC 707-1 e 
NGC 707-2.

Desambiguação